Goroszki  – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim w rejonie grodzieńskim w sielsowiecie skidelskim
 Goroszki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Łoszany